Risto Vaher (ur. 23 grudnia 1998) – estoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Skiclub Joulu.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 11 lutego 2017 roku podczas mistrzostw Estonii w biegach narciarskich w Otepää, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 21. pozycji. W Pucharze Skandynawskim (Scandinavian Cup) rozgrywanym w łotewskiej miejscowości Madona, w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 141. miejscu na 156 sklasyfikowanych zawodników. W Puchar Świata zadebiutował 20 stycznia 2019 roku na dystansie 15 km stylem klasycznym uplasował się na 61. miejscu. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył. Nie startował na Mistrzostwach świata ani na Igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Vaher nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Estońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1998